Степан Тарасов:
 Тарасов, Степан Алексеевич (1819—1891) — действительный статский советник, московский городской голова.
 Тарасов, Степан Никонович (1893—1955) — советский партийный деятель, первый секретарь Рязанского обкома ВКП(б) (1938—1943).
 Примечания